Osoby o nazwisku Cheek:
 Curtis Cheek – amerykański brydżysta
 Disa Cheek – amerykańska brydżystka
 Joey Cheek – amerykański łyżwiarz szybki, olimpijczyk
 Molly Cheek – amerykańska aktorka

Inne:
 Cheek to Cheek – piosenka napisana przez Irvinga Berlina
 Cheek to Cheek – album Tony'ego Bennett'a i Lady Gagi